Christian Eggen ist der Name folgender Personen:

* Christian Eggen (Maler) (1859–1927), norwegischer Maler 
 Christian Eggen (Musiker) (* 1957), norwegischer Pianist, Komponist und Dirigent